Musaeus (Oudgrieks: Mousaios /  ) was de naam van verscheidene personen uit de Griekse (literatuur)geschiedenis:
 Musaeus (semi-mythologische figuur), een semi-mythologische figuur;
 Musaeus (Thebaans lyricus), een Thebaans lyricus;
 Musaeus (officier), een officier van Antiochus III de Grote;
 Musaeus van Efeze, een episch dichter;
 Musaeus Grammaticus, een grammaticus en dichter.
 Musaeus (geslacht), een spinnengeslacht.